Лора Аллен (, род. 23 марта 1974) — американская актриса.

Жизнь и карьера 
Лора Аллен родилась в Портленде, штат Орегон, а выросла на острове Бейнбридж, штат Вашингтон. В 1996 году она окончила Колледж Уэллсли и работала в Департаменте полиции города Нью-Йорка в отделе по насилию в семье. В 2000 году она переквалифицировалась в актрису и получила роль Лоры Инглиш в дневной мыльной опере «Все мои дети». В 2003 году, после ухода из мыльной оперы, Аллен дебютировала на большом экране в фильме «Улыбка Моны Лизы» и в последующие годы имела регулярную работу на телевидении.

Аллен известна по своей роли Лили Мур Тайлер в телесериале «4400», где она снималась в 2004—2005 годах. Также у неё были постоянные роли в недолго просуществовавших телесериалах «Грязь» (2007—2008) с Кортни Кокс, «Терьеры» (2010) и «Пробуждение» (2012) с Джейсоном Айзексом. Также она была гостем в таких сериалах как «Анатомия страсти», «Закон и порядок: Специальный корпус», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Мыслить как преступник» и «Доктор Хаус», а также снялась в фильмах «Изнутри» и «Так себе каникулы».

Личная жизнь 
23 сентября 2006 года вышла замуж за Брюса Веймана. В 2008 году у них родился первый сын Харпер Эдвард Вейман. В 2012 году у них родился второй сын Джейк Блисс Вейман.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Выпускницы колледжа Уэллсли
Киноактрисы США